Killswitch Engage – gruppo musicale statunitense
 Killswitch Engage – album dei Killswitch Engage del 2000
 Killswitch Engage – album dei Killswitch Engage del 2009